Vallée de la Senne  peut faire référence à: 

 Vallée de la Senne (vallée), la vallée de la rivière Senne. 
 La vallée de la Senne (région), une région située dans la partie sud de la province du Brabant flamand.